Smetana steht für:
 (2047) Smetana, ein Asteroid

Smetana ist der Familienname folgender Personen:
 Aleš Smetana (* 1931), tschechoslowakisch-kanadischer Entomologe
 Bedřich Smetana (1824–1884), tschechischer Komponist
 Felix Smetana (1907–1968), deutsch-österreichischer Bühnenbildner und Filmarchitekt
 František Smetana (1914–2004), tschechischer Cellist und Musikpädagoge
 Ondřej Smetana (* 1982), tschechischer Fußballspieler
 Pavel Smetana (1937–2018), tschechischer evangelischer Pfarrer, Synodalsenior der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder
 Rudolf von Smetana (1802–1871), österreichischer Redemptorist
 Zdeněk Smetana (1925–2016), tschechischer Zeichner

Siehe auch:
 Smetana-Quartett, ein Musikensemble
 Smetana Trio, ein Musikensemble